

Informatica 
 Microsoft Vine – aggregatore 
 Vine – software per dispositivi mobili

Persone 
 Barbara Vine – pseudonimo di Ruth Rendell, scrittrice britannica
 Rowan Vine – calciatore inglese